Фёдор Чулков:
 Чулков, Фёдор Иванович (XVI век) — воевода Белой, Ругодива. Участник Ливонской войны.
 Чулков, Фёдор Данилович (вторая половина XVI — начало XVII века) — воевода Крапивны. Участник событий Смутного времени (соратник М. Скопина-Шуйского).
 Чулков, Фёдор Алексеевич (первая половина XVI века) вотчинник переяславского уезда, участник свадьбы Ивана Грозного.
 Чулков, Фёдор Фёдорович (1898—1971) — советский футболист,.